De zevende editie van het ATP-toernooi van Winston-Salem, ook bekend als Winston-Salem Open, vond plaats van 20 tot en met 26 augustus 2017 in de Amerikaanse stad Winston-Salem. De tenniswedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van de campus van de Wake Forest University.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Winston-Salem
ATP-toernooi van Winston-Salem